Orava steht für:

 Orava (Fluss) in der Slowakei
 Orava (Landschaft) im Norden der Slowakei und Süden Polens
 Orava-Stausee innerhalb des Orava-Flusssystems 
 Orava (Gemeinde), ehemalige Landgemeinde in Estland